Сергей Терещенко:
 Терещенко, Сергей Александрович (1951—2023) — казахстанский политик.
 Терещенко, Сергей Константинович (1894—1935) — русский офицер, писатель, историк флота, общественный деятель.
 Терещенко, Сергей Николаевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Терещенко, Сергей Олегович (род. 1984) — российский футболист.